Цитатник — сборник цитат, чужих выражений, отрывков книг и т. п.

 Цитатник Мао
 Цитатник Рунета
 «Цитатник» — передача канала ТВ-6
 «Цитатник» — книга стихов Линор Горалик, 1999

См. также 
 «Зелёная книга» М. Каддафи
 «Мысли Дювалье»
 Bash.org